Maurizio Vandelli – cantante italiano
Maurizio Vandelli – ciclista italiano